Гран-прі Європи 2011 (офіційно Formula 1 Grand Prix of Europe 2011) — автогонка чемпіонату світу «Формули-1», яка пройшла 26 червня 2011 року на міській трасі Валенсія в Іспанії. Це була восьма гонка сезону 2011 Формули-1.

Класифікація

Кваліфікація

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Посилання 

 Статистика Гран-Прі Європи
 Фото Гран-Прі Європи 2011

2011
Звіти про Гран-прі сезону 2011 Формули-1
Червень 2011